Чемпионат мира по трековым велогонкам 1966 года прошёл с 29 августа по 4 сентября во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) на стадионе «Вальдштадион».

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1966
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне